

Geografia de Portugal 
Carreira (Barcelos)
Carreira (Leiria)
Carreira (Santo Tirso)
Carreira (Vila Nova de Famalicão)

Desambiguações de topônimos